Northampton – miasto w Wielkiej Brytanii
 Northampton – dystrykt hrabstwa Northamptonshire (Anglia)
 Northampton – stacja kolejowa w mieście Northampton, w hrabstwie Northamptonshire
Miejscowości w Australii:
 Northampton – miasto w stanie Australia Zachodnia
Miejscowości w USA:
 Northampton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Northampton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Northampton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Northampton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
Gminy w USA:
 Northampton (ang. Northampton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Northampton (ang. Northampton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Northampton (ang. Northampton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Northampton (ang. Northampton County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Northampton (ang. Northampton County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Northampton (ang. Northampton County) – w stanie Wirginia